Bolognesi puede referirse a:

 El coronel Francisco Bolognesi, héroe nacional del Perú.
 La Provincia de Bolognesi, en el Perú.
 La Plaza Bolognesi, en Lima, Perú.
 La Plaza Francisco Bolognesi, en Iquitos, Perú.
 El Club Deportivo Coronel Bolognesi, equipo profesional de fútbol de la ciudad de Tacna, Perú.
 El Club Sport Bolognesi, equipo profesional de fútbol de la ciudad de Pisco, Perú.
 El Colegio Nacional Coronel Bolognesi, centro educativo peruano (Tacna).
 El Colegio Militar Francisco Bolognesi, centro educativo peruano (Arequipa).